El teorema de Van der Waerden establece que para cualesquiera enteros positivos r y k existe un entero positivo N tal que si los enteros  son coloreados, cada uno con uno de r distintos colores, entonces hay al menos k números en progresión aritmética todos de un mismo color. El número más pequeño para N es el número de van der Waerden .

Tablas de números de van der Waerden 

Existen dos casos en los que el número de van der Waerden  es sencillo de calcular: primero, cuando el número de colores r es igual a 1, uno tiene  para cualquier entero k, ya que un solo color produce el coloreado trivial  (para el único color denotado con R). Segundo, cuando la longitud k de la progresión aritmética forzada es 2, uno tiene  ya que es posible construir un coloreado que evite las progresiones aritméticas de longitud 2 usando cada color hasta un máximo de una vez, pero usar cualquier color dos veces creará una progresión aritmética de longitud 2. Por ejemplo, para , el coloreado más largo que evita una progresión de longitud 2 es . Sólo existen otros siete números de van der Waerden cuyos valores se conocen exactamente. El cuadro reproducido abajo reporta los valores exactos y límites para valores de ; éstos vienen del trabajo de Rabung and Lotts, excepto donde se mencione lo contrario.

{| class="wikitable"
! k\r
! 2 colores
! 3 colores
! 4 colores
! 5 colores
! 6 colores
|-
| 3
| style="text-align:right;"| 9 
| style="text-align:right;"| 27  
| style="text-align:right;"| 76  
| style="text-align:right;"| >170  
| style="text-align:right;"| >223  
|-
| 4
| style="text-align:right;" | 35 
| style="text-align:right;"| 293  
| style="text-align:right;"| >1,048  
| style="text-align:right;"| >2,254  
| style="text-align:right;"| >9,778  
|-
| 5
| style="text-align:right;"| 178 
| style="text-align:right;"| >2,173  
| style="text-align:right;"| >17,705  
| style="text-align:right;"| >98,740  
| style="text-align:right;"| >98,748  
|-
| 6
| style="text-align:right;"| 1,132 
| style="text-align:right;"| >11,191  
| style="text-align:right;"| >91,331  
| style="text-align:right;"| >540,025  
| style="text-align:right;"| >816,981  
|-
| 7
| style="text-align:right;"| >3,703  
| style="text-align:right;"| >48,811  
| style="text-align:right;"| >420,217  
| style="text-align:right;"| >1,381,687  
| style="text-align:right;"| >7,465,909  
|-
| 8
| style="text-align:right;"| >11,495  
| style="text-align:right;"| >238,400  
| style="text-align:right;"| >2,388,317  
| style="text-align:right;"| >10,743,258  
| style="text-align:right;"| >57,445,718  
|-
| 9
| style="text-align:right;"| >41,265  
| style="text-align:right;"| >932,745  
| style="text-align:right;"| >10,898,729  
| style="text-align:right;"| >79,706,009  
| style="text-align:right;"| >458,062,329
|-
| 10
| style="text-align:right;"|>103,474  
| style="text-align:right;"|>4,173,724  
| style="text-align:right;"| >76,049,218  
| style="text-align:right;"| >542,694,970
| style="text-align:right;"| >2,615,305,384
|-
| 11
| style="text-align:right;"|>193,941  
| style="text-align:right;"|>18,603,731  
| style="text-align:right;"| >305,513,57
| style="text-align:right;"| >2,967,283,511
| style="text-align:right;"| >3,004,668,671
|}

Los número de van der Waerden con  tienen un límite superior dado por

según la prueba de Gowers.

Para un Número primo , el número de van der Waerden de dos colores tiene un límite inferior dado por

según la prueba de Berlekamp.

También es posible denotar  para referirse al menor número  tal que cualquier coloración de los enteros  con  colores contiene una progresión de longitud  de color  para alguna . Dichos números se llaman números de van der Waerden fuera de la diagonal (. Por lo tanto 

A continuación se presenta una lista de algunos números de van der Waerden conocidos:

Los números de van der Waerden son primitivo recursivos, según la prueba de Shelah; en la que probó que están (cuando más) en el quinto nivel  de la jerarquía de Grzegorczyk

Véase también 
 Teorema de Ramsey
 Coloración de grafos

Referencias

Lecturas adicionales

Enlaces externos 
 
 

Teoría de Ramsey